

Geografia 
Luni, comune italiano della provincia della Spezia (chiamato Ortonovo fino al 2017)
Luna, poi Luni, antica colonia romana situata nell'attuale territorio dell'omonimo comune
Luni sul Mignone, insediamento preistorico e tardo-etrusco situato nell'Alto Lazio

Letteratura 
Luni Editrice, casa editrice italiana specializzata in studi tradizionali, medievalistica e orientalismo
Luni, libro scritto da Luisa Banti nel 1937
Re Luni, personaggio della serie di romanzi Le cronache di Narnia di C. S. Lewis

Televisione 
Attenti a Luni, serie animata

Altri progetti